Сен-Жанврен () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Шатомейан. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18217.

Коммуна расположена приблизительно в 260 км к югу от Парижа, в 150 км южнее Орлеана, в 60 км к югу от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 160 человек.

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство.

В 2007 году среди 93 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 63 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 67,7 %, в 1999 году было 56,8 %). Из 63 активных работали 58 человек (32 мужчины и 26 женщин), безработных было 5 (0 мужчин и 5 женщин). Среди 30 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век). Исторический памятник с 1911 года
 Руины замка XV века
 Музей старых инструментов Мишеля Ланглуа

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер